Malcolm Subban (né le  à Rexdale, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il est le frère de Pernell Karl Subban et de Jordan Subban.

Biographie 
Gardien de but pour les Bulls de Belleville, Malcolm Subban a été repêché par les Bruins de Boston au , au premier tour du repêchage d'entrée dans la LNH 2012. Il joue sa première saison professionnelle en 2013-2014 en jouant pour les Bruins de Providence, club-école de Boston dans la Ligue américaine de hockey.

Il est réclamé en  par la nouvelle franchise des Golden Knights de Vegas.

Le 24 février 2020, il est échangé aux Blackhawks de Chicago avec le défenseur Slava Demin et un choix de  tour en 2020 en retour de Robin Lehner.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010 || Bulls de Belleville || LHO || 1 || 0 || 0 || 0 || 13 || 0 || 0 || 100 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Reps de Mississauga || LCHJ || 14 ||  ||  ||  ||  ||  || 1,86 || 0 ||  ||  || 7 ||  ||  || 0 ||  || 2 ||  ||  || 
|-
| 2010-2011 || Bulls de Belleville || LHO || 32 || 10 || 17 || 2 ||  || 94 || 3,16 || 90 || 0 || 0 || 3 || 0 || 3 || 178 || 6 || 2,02 || 93,3 || 0 || 0
|-
| 2011-2012 || Bulls de Belleville || LHO || 39 || 25 || 14 || 0 ||  || 94 || 2,5 || 92,3 || 3 || 0 || 6 || 2 || 4 || 369 || 18 || 2,93 || 91,7 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || Bulls de Belleville || LHO || 46 || 29 || 11 || 4 ||  || 96 || 2,14 || 93,4 || 5 || 2 || 17 || 11 || 6 || 1,021 || 34 || 2 || 93,3 || 3 || 0
|-
| 2013-2014 || Bruins de Providence || LAH || 33 || 15 || 10 || 5 ||  || 74 || 2,31 || 92 || 1 || 19 || 6 || 2 || 2 || 244 || 12 || 2,96 || 88,8 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Bruins de Providence || LAH || 35 || 16 || 13 || 4 ||  || 82 || 2,44 || 92,1 || 3 || 0 || 2 || 1 || 1 || 160 || 3 || 1,12 || 95,3 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Bruins de Boston || LNH || 1 || 0 || 1 || 0 || 31 || 3 || 5,76 || 50 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Bruins de Providence || LAH || 27 || 14 || 8 || 5 ||  || 67 || 2,46 || 91,1 || 1 || 10 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Bruins de Providence || LAH || 32 || 11 || 14 || 1 ||  || 72 || 2,41 || 91,7 || 1 || 8 || 3 ||  ||  || 0 ||  || 2,12 || 93,7 ||  || 0
|-
| 2016-2017 || Bruins de Boston || LNH || 1 || 0 || 1 || 0 || 31 || 3 || 5,88 || 81,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Golden Knights de Vegas || LNH || 22 || 13 || 4 || 2 ||  || 55 || 2,68 || 91 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Golden Knights de Vegas || LNH || 21 || 8 || 10 || 2 ||  || 60 || 2,93 || 90,2 || 1 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Blackhawks de Chicago || LNH || 1 || - || - || - || 1 || 0 || 0 || 100 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Blackhawks de Chicago || LNH || 16 || 6 || 8 || 1 || 881 || 47 || 3,20 || 99,0 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || IceHogs de Rockford || LAH || 5 || 2 || 2 || 1 ||  ||  || 3,38 || 89,3 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Sabres de Buffalo || LNH ||4 ||0 ||2 ||1 ||||17 ||4,85 ||87,1 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-

| 86 || 36 || 33 || 9 || || 245 || 3,02 || 89,9 || 3 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Internationales 

|-
|2011 || align="left" | - 18 ans || align="left" | Championnat du monde - 18 ans || 5 || ||  || || || || 2,98 ||91,3 || ||  || align="left" | Quatrième
|-
|2013 || align="left" | - 20 ans || align="left" | Championnat du monde junior || 6 || ||  || || || || 2,76 ||90,1 || ||  || align="left" | Quatrième

Références 

Naissance en décembre 1993
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Bulls de Belleville
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Golden Knights de Vegas
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Sabres de Buffalo